Il doppio del DFS Classic 2005 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2005.

Marija Kirilenko e Marija Šarapova erano le detentrici del titolo, ma hanno perso nel 1º turno contro Marion Bartoli e Tamarine Tanasugarn.

Daniela Hantuchová e Ai Sugiyama hanno battuto in finale 6–2, 6–3  Eléni Daniilídou e Jennifer Russell.

Teste di serie

 Cara Black /  Liezel Huber (semifinali)
 Daniela Hantuchová /  Ai Sugiyama (campionesse)
 Nicole Pratt /  María Vento-Kabchi (quarti di finale)
 Bryanne Stewart /  Samantha Stosur (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

DFS Classic 2005